Бланфорд — английская фамилия:

 Бланфорд, Генри Фрэнсис — англо-индийский метеоролог и палеонтолог;
 Бланфорд, Уильям Томас — английский геолог и зоолог.